613 заповідей ( — Тарьяг Міцвот) — перелік основних релігійних приписів юдаїзму які перелічені у П'ятикнижжі Мойсеєвом. 613 заповідей діляться на дві головні категорії. Перша містить 248 зобов'язуючих заповідей, які вказують виконувати певні дії. Друга категорія містить 365 заборонних заповідей, що забороняють виконання певних дій. Згідно з П'ятикнижжям, на горі Синай Мойсей отримав Тору та Скрижалі Заповіту (десять заповідей).

Юдаїзм
Єврейські закони та традиції
Біблійні заповіді